Елена Михайловна Вериковская (, Харьков — , Киев) — украинская пианистка, педагог. Дочь композитора Михаила Вериковского, сестра Ирины Вериковской, жена Эдуарда Митницкого. Заслуженный работник культуры Украины (1993).

Биография 
1955 — окончила Киевскую консерваторию (класс А.А.Янкевича-Янкелевича).

С 1955 — преподаватель класса фортепиано, с 1986 — заведующая фортепианным отделением Киевского музыкального училища им Р. Глиера .

В то же время в 1964—1971 годах — преподаватель кафедры специального фортепиано Киевской консерватории.

Проводила мастер-классы в Польше, Германии, Венесуэле.

С конца 1980-х годов основала серию концертов «Антология украинской фортепианной музыки».

1995 организовала региональный конкурс юных пианистов (с 2004 года — имени Елены Вериковской).

Ушла из жизни  года. 24 марта 2006 года в классе № 9 Института музыки им. Р. М. Глиера при поддержке Международного благотворительного фонда конкурса Владимира Горовица была открыта мемориальная доска её памяти.

Сын Дмитрий (род. 1958) — контрабасист, работающий в оперном театре города Гера, Германия .

Режиссёр Эдуард Митницкий, проживший с ней в браке более 52 лет, посвятил памяти жены книгу «Леля», вышедшую в свет в 2006 году.

Награды 
 Нагрудный знак Министерства образования и науки Украины «Отличник образования Украины»
 1993 — Заслуженный работник культуры Украины

Труды 
 Особенности фортепианных произведений М. Вериковского // Материалы 1-й конференции Ассоциации пианистов-педагогов Украины. — Х., 1992
 «Художник, сознающий свое предназначение». Воспоминания об отце: Сборник стаптей к 100-летнему юбилею М. Вериковского. — К., 1997

Источники 
 Елена Михайловна Вериковская Киевское Государственное высшее музыкальное училище им. Р. М. Глиера
 Уроки Елены Вериковской. Региональный конкурс юных пианистов будет теперь носить имя его основательницы / Татьяна Полищук //day.kyiv.ua
 Непоседова О. В. Её любят // КиЖ. 1999, 13 ноября
 VI всеукраинский конкурс — обзор юных пианистов Елены Вериковской
 Мытницкий издал воспоминания о своей жене gazeta.ua
 Память по музыке и словам: Эдуард Митницкий и его «Леля» / Л. Олтаржевская Украина молодая, 07.11.2006
 Памяти любимой day.kyiv.ua
 Э. М. Мытницкий, О. В. Непоседовая. Леля . — М.: ООО Пресс, 2006

Ссылки 
 Вериківська Олена Михайлівна // Українська музична енциклопедія. Т. 1: [А — Д] / Гол. редкол. Г. Скрипник. — Київ : ІМФЕ НАНУ, 2006. — С. 327.
 М. А. Зарудянська. Вериківська Олена Михайлівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [вебсайт] / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=33588 (дата звернення: ﻿25.02.2021)
Преподаватели Киевской консерватории
Выпускники Киевской консерватории
Музыкальные педагоги Украины
Пианисты Украины
Заслуженные работники культуры Украины